Prolog peut désigner :
Prolog, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prolog, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prolog, l’un des principaux langages de programmation logique, nom acronyme de PROgrammation LOGique.